Броди (; ) — многозначный термин.

Фамилия 
 Броди, Адам (род. 1979) — американский актёр, сценарист, продюсер.
 Броди, Бенджамин Коллинз (1817—1880) — английский химик, профессор Оксфордского университета.
 Броди, Дин (род. 1975) — канадский кантри-музыкант; автор-исполнитель.
 Бродь, Имре (правильнее Броди; 1891—1944) — венгерский физик и инженер.
 Броди, Миклош (1877—1949) — австро-венгерский и румынский шахматист, композитор и дирижёр.
 Броди, Таль (Талбот; род. 1943) — американский и израильский баскетболист.
 Броди, Тамаш (1913—1990) — венгерский дирижёр и композитор.
 Броди, Ти Джей (род. 1990) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.
 Броди, Шандор (1863—1924) — венгерский писатель и журналист.
 Броди, Шандор (1884—1944) — венгерский футболист.

 Броди (род. 1984) — американская порноактриса.

Топоним 
 Броди — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Броди — населённый пункт в Екабпилсском крае Латвии.
 Броди (укр.) — город на Украине.

См. также 
 Клан Броди
 Броуди